Miejscowości w USA:
 Onaway – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Onaway – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle